Корбени има више значења:

 Корбени
 Корбени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Корбени (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Корбени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Корбени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији